Rue du Commerce (bedrijf), een Frans bedrijf

Straatnamen 
Rue du Commerce (Parijs), een straat in Parijs
Rue du Commerce (Lons-le-Saunier), een straat in Lons-le-Saunier